Maria Adelaide Aglietta – politico italiano
Michel Aglietta – economista francese